El nombre de Orden del Águila puede aludir a alguna de las siguientes condecoraciones:

 Orden del Águila Blanca, condecoración polaca
 Orden del Águila Blanca, extinta condecoración serbia y yuguslava
 Orden del Águila de Georgia, condecoración georgiana
 Orden del Águila Negra, extinta condecoración prusiana
 Orden del Águila de Oro, extinta condecoración germánica
 Orden del Águila Roja, extinta condecoración prusiana
 Orden del Águila de Zambia, condecoración zambiana
Orden Mexicana del Águila Azteca, condecoración mexicana